Мельник Олександр Іванович ( 1949) — український художник.
 Мельник Олександр Іванович (1985 — 2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.